Alma Gluck (1884-1938), soprano américaine d'origine roumaine ;
 Ben Gluck (1975-), réalisateur et scénariste américain ;
 Carol Gluck (1941-), universitaire et japonologue américaine ;
 Christoph Willibald Gluck (1714-1787), compositeur allemand d'opéra ;
 Eugène Gluck (1820-1898), peintre français ;
 Salomon Gluck (1914-1944), résistant français ;
 Will Gluck (1978-), metteur en scène, scénariste et producteur américain.

 Gluck, artiste peintre britannique (1895-1978).

Glück (avec un u tréma, du mot allemand signifiant littéralement « bonheur » ou « chance »), parfois transcrit Glueck, est un nom de famille porté notamment par :
 Johann Ernst Glück (1654-1705), pasteur luthérien connu pour la première traduction de la Bible en langue lettone ;
 Louise Glück (1943-), prix Nobel de littérature 2020 ;
 Nelson Glueck (1900-1971), archéologue et orientaliste américain ;
 Sheldon Glueck (1896-1980), et son épouse Eleanor Glueck, couple de criminologues américains ;
 Wolfgang Glück (1929-), réalisateur autrichien.

Voir aussi 
 Le Chevalier Gluck, nouvelle fantastique allemande
 Rue Gluck, voie de Paris
 (7624) Gluck, astéroïde
 Gluck, cratère sur la planète Mercure
 
 Philippe Geluck (1954), auteur de bande dessinée belge